Martí Luter, reformador religiós que donà lloc al luteranisme.
 Martin Luther King, cèlebre defensor dels drets civils nord-americà.